Lill-Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Gäddtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Gäddtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Gäddtjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn